Взрыв состава с нефтью произошёл вечером 6 июля 2013 года в городке Лак-Мегантик, расположенном в Восточных кантонах канадской провинции Квебек.
Поезд, принадлежащий компании The Montreal, Maine and Atlantic Railway и перевозивший 73 цистерны с сырой нефтью, добытой на месторождении Баккен, сошёл с рельсов. В результате несколько цистерн загорелись и взорвались.

Известно о 42 погибших, ещё 5 человек числятся пропавшими без вести и также считаются погибшими.
В результате пожара, охватившего город, более 30 зданий в центральной его части (примерно половина зданий в центре города), были уничтожены.

Ход событий 
В октябре 2012 года на тепловозе GE C30-7 #5017 при ремонте дизельного двигателя, с целью скорейшего завершения ремонта, были применены эпоксидные материалы. В последующей эксплуатации эти материалы разрушились, тепловоз стал сильно дымить. Вытекающие горюче-смазочные материалы скапливались в корпусе турбокомпрессора, что привело к возгоранию в ночь крушения.

Состав поезда MMA-2 был сформирован на станции Кот-Сен-Люк CPR и отправился в путь в соответствии с графиком 5 июля 2013 года. Вес поезда составлял порядка 10 287 тонн при длине 1433 метра. Поезд был сформирован из 5 тепловозов, вагона управления «VB», крытого вагона-прикрытия и 72 4-осных цистерн типа DOT-111. Каждая цистерна была заполнена 113 тыс. литров нефти.
От станции Фа́рнем поезд был под управлением единственного машиниста Тома Хардинга.

В 23:00 поезд остановился на станции Нант, где проводится смена локомотивной бригады. Поезд остановился на главном пути. Станция Нант имеет боковой путь, оборудованный сбрасывателем, но использовать его было нельзя, потому что путь обычно использовался для отстоя пустых вагонов для фабрики. Обычно поезда на главных путях не оставляли, но это не было прямо запрещено. Машинист связался с диспетчером и сообщил о неполадках с дизелем во время следования, и сильном чёрном и белом выхлопе. Решение проблемы с тепловозом было отложено до утра.
Станция Нант расположена на уклоне. 4 из 5 локомотивов были заглушены, а один — оставлен заведённым на ночь для работы компрессора и поддержания давления в тормозной магистрали. На поезде были задействованы ручные тормоза, однако машинист задействовал тормоза на недостаточном количестве вагонов, и неправильно произвёл пробу тормозов при оставлении поезда. Прибор контроля бдительности на локомотиве не был подключён к тормозной системе.

Машинист уехал на такси ночевать в гостиницу в город Лак-Мегантик. По дороге он сказал таксисту, что планирует связаться с отделением дороги, и получить дополнительные инструкции. Поезд с заведённым тепловозом, с незапирающейся кабиной и опасным грузом был оставлен на ночь на необслуживаемой станции, рядом с шоссе.

После 22:45 очевидцы, проезжавшие по шоссе рядом с тепловозом, наблюдали сизые облака выхлопа с искрами.
В 23:50 в службу 911 поступило сообщение о пожаре на головном тепловозе.
При тушении, согласно инструкциям пожарной службы, тепловоз был заглушен. Было решено не возвращать машиниста обратно на поезд, а выслать к нему двух работников службы пути из Лак-Мегантик. Они не знали про то, что на этом поезде должны быть задействованы пневматические тормоза, поэтому сообщили диспетчеру о том, что поезд безопасен.

В выключенном тепловозе не работал компрессор, и давление в тормозной магистрали снижалось. В 00:56 давление упало до такого уровня, что ручные тормоза не смогли удерживать вагоны.
Неуправляемый поезд ушёл под уклон на перегон к городу Лак-Мегантик. Путь не был оборудован средствами СЦБ, по которым диспетчер мог бы узнать о уходе неуправляемого поезда.

В 01:14 поезд на скорости 105 км/ч, в три раза большей, чем разрешённая на этом участке, сошёл с рельсов в кривой в центре города Лаг-Мегантик.
Сошло с рельс 63 вагона. Сразу же произошли взрывы, горящая нефть разлилась вдоль железной дороги.
5 локомотивов и вагон управления остались на путях в 800 метрах за местом схода; 9 хвостовых вагонов также остались на путях.

Люди, находившиеся в кафе, ощутили толчки земли, решили что началось землетрясение, и спрятались под столами, а затем не успели убежать от огня.
Горящая нефть попала в подземные коммуникации, и вызвала пожары вокруг водостоков, люков и в подвалах домов.

Через месяц компания, которой принадлежал состав с нефтью, подала документы о банкротстве.

Эта железнодорожная катастрофа стала самой смертоносной в Канаде с 1864 года при крушении поезда в , четвёртой в канадской истории и самой смертоносной в Северной Америке с 1989 года, когда поезд упал в реку Сан-Рафаэль в Мексике (тогда погибли 112 человек).

Примечания 

Железнодорожные происшествия в Канаде
Железнодорожные происшествия 2013 года
События 6 июля
Июль 2013 года
2013 год в Канаде